Монопо́дий (от моно- и  — родительный падеж от , «нога»):
 Моноподий — часть растения, образованная вследствие активности одной меристемы.
 Моноподий — древнеримский стол на одной ножке.

Примечания